Lundia ist der Name

 einer Gattung der Trompetenbaumgewächse (Bignoniaceae), siehe Lundia (Gattung)
 eines nach der schwedischen Stadt Lund benannten Asteroiden, siehe (809) Lundia
 eines Regalsystems des gleichnamigen niederländischen Herstellers, siehe Lundia (Möbel)